Подсудимый:

 Подсудимый — обвиняемый с момента, когда назначено судебное разбирательство по его делу и до вступления приговора в законную силу либо оправдания.
 «Подсудимый» — советская социально-психологическая драма режиссёра Иосифа Хейфица.